Kyklos () steht für:

 eine rhetorische Figur, siehe Kyklos
 eine Gruppe mehrerer epischer Werke in der altgriechischen Literatur, siehe Epischer Zyklus
 einer der 11 Himmelskreise in der antiken Astronomie, siehe Kykloi
 einer internationalen sozialwissenschaftlichen Fachzeitschrift, siehe Kyklos (Zeitschrift)
 in der Politeia eine natürliche Abfolge von Staatsformen, siehe Kyklos (Platon)